La saison 1990-1991 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1A est la  du championnat de France de basket-ball, la  depuis la création de la LNB. 

Le championnat de Nationale 1A de basket-ball est le plus haut niveau du championnat de France.

Seize clubs participent à la compétition. Les douze premiers du championnat sont qualifiés pour les play-offs. Le vainqueur des playoffs est désigné Champion de France. Les équipes classées  et  disputent des barrages avec les clubs classées  et  de Nationale 1B, à l'issue duquel ils peuvent se maintenir ou descendre. Les 15 et  en Nationale 1B. 

Le tenant du titre, Limoges, va tenter de conserver son titre.  

Antibes a remporté le championnat pour la deuxième fois de son histoire en battant en finale Limoges.

Clubs participants

Classement final de la saison régulière 

|

|}

Playoffs 

Pour les huitièmes de finale, le match aller se joue chez l'équipe la moins bien classée lors de la saison régulière et le match retour chez l'équipe la mieux classée. La qualification revient à l'équipe ayant inscrit le plus grand nombre de points, en cas d'égalité à 1 victoire partout.

En quarts de finale, match aller chez le mieux classé, match retour chez le moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé.

En demi-finales et en finale, match aller chez le moins bien classé, retour et belle éventuelle chez le mieux classé.

Détail des matches de la saison régulière

Leaders de la saison régulière

Récompenses individuelles

Notes et références

Liens internes 
 Pro A (basket-ball)

Liens externes 
  Site officiel de la LNB

1991
Basket-ball en 1990
Basket-ball en 1991
Sport en France en 1990
Sport en France en 1991